D45 (hunebed), een hunebed in Drenthe
 D45 (Kroatië), een nationale weg in Kroatië